{{DISPLAYTITLE:C7H16O}}

La fórmula molecular C7H16O puede referirse a:

 Tert-amil-éter de etilo
 3-Etilpentan-3-ol
 Heptanoles
 1-Heptanol
 2-Heptanol
 3-Heptanol
 4-Heptanol
 Éteres
 1-metoxihexano
 2-metoxihexano
 1-etoxipentano
 2-etoxipentano
 3-etoxipentano
 1-propoxibutano, número CAS 3073-92-5
 2-propoxibutano, número CAS 61962-23-0